Nautilus Pompilius (rus. Наутилус Помпилиус), također poznat pod nadimkom Nau (rus. Нау), bio je sovjetski i ruski rock sastav, osnovan 1982. godine u Sverdlovsku, današnjem Ekaterinburgu. Osnivači su bili glazbenici Vjačeslav Butusov i Dmitrij Umetskij.

Sastav je prestao djelovati 1997. godine, nakon nekoliko uspješnih albuma i različitih postava.

Diskografija

Izvori

Vanjske poveznice 
 Nautilus Pompilius na Discogsu

Rock-sastavi
Ruski glazbeni sastavi